Буква О может означать:
 О — буква кириллицы.
 «Буква О» — советская рок-группа, см. Нож для фрау Мюллер.